19-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 31 марта по 8 декабря 1957 года. Победителем турнира стало московское «Динамо» (восьмой чемпионский титул).

По итогам предыдущего сезона из класса «А» выбыли ленинградские «Трудовые резервы» и ОДО из Свердловска. Вместо них в высшую лигу вышли куйбышевские «Крылья Советов» и минский «Спартак». В этом сезоне удачно выступали все столичные команды, четыре их них претендовали на второе место.

Прошлогодний чемпион СССР московский «Спартак» после первого круга шёл пятым, пропустив вперед столичное, киевское и тбилисское «Динамо», а также «Торпедо». Красно-белый клуб, который был базовой команды для сборной СССР, в чемпионате страны выступал неровно. Московское же «Динамо» ровно в половине матчей не попустило ни одного гола, а в семи играх его соперникам удалось забить по голу. В итоге, команда завоевала чемпионство, на позиции ниже сезон закончило «Торпедо», на третьем месте оказался прошлогодний чемпион московский «Спартак».

Итоговая таблица 

Лучший бомбардир — Василий Бузунов (ЦСК МО) — 16 голов в 20 матчах.

Чемпионская гонка

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1957
1957